Vrelo kan syfta på:

Vrilo, Federationen Bosnien och Hercegovina
Vrelo (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina